

Лебединська сільська рада — сільське поселення, Табунський район, Алтайський край

Лебединська сільська рада — сільська рада, Донецька область, Новоазовський район
 Лебединська сільська рада — сільська рада, Кіровоградська область, Голованівський район
 Лебединська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Кобеляцький район
 Лебединська сільська рада — сільська рада, Черкаська область, Шполянський район